Kunst und Antiquitäten steht für:

 Kunst und Antiquitäten GmbH, 1973 von der Deutschen Demokratischen Republik gegründeter Außenhandelsbetrieb
 Kunst und Antiquitäten. Zeitschrift für Kunstfreunde, Sammler und Museen, 1976–1994 erschienen
 Kunst & Antiquitäten (Zeitschrift), ab 1995 in Kempten (Allgäu) herausgegebene Schriftenreihe des Allgäuer Auktionshaus Bernard Kühling